Эллен Черчилль Семпл (, ) — американский географ.

Биография 
Эллен родилась в Луисвилле. Была младшим ребёнком среди пяти детей Александра Боннера Семпла и Эмерины Прайс. Её имя, прежде всего, ассоциируется с работами по антропогеографии и энвайронментализму (учению об окружающей среде). В ряде своих книг и статей она знакомит англоязычное общество с определёнными аспектами работ немецкого географа Фридриха Ратцеля. Принято считать, что Семпл проявляла особый интерес к природному детерминизму — теории о том, что физическая среда в большей степени, нежели социальные условия, определяют культуру; однако, в её поздних работах подчёркивается влияние окружающей среды в противоположность теории о природном детерминизме культуры; таким образом, она отражала широкое академическое недовольство в период после Первой Мировой войны теорией природного детерминизма. Семпл училась в колледже Вассара и в Лейпцигском университете. Преподавала в Чикагском университете и в Университете Кларка. Умерла в Вест-Палм-Бич, Флорида. Начальная школа имени Эллен Ч. Семпл в Луисвилле названа в её честь. Похоронена на национальном кладбище Кейв-Хилл в Луисвилле.

Работы 
 «Цивилизация — экономический факт», 1896
 «Влияние Аппалачского барьера на колониальную историю», 1897
 «Англосаксы Кентуккских гор: исследования в области антропогеографии», 1901
 «Американская история и её географические условия», 1903
 «Деревни северного берега нижнего течения реки святого Лаврентия», 1904
 «Влияние географической среды: на основе системы антропогеографии Ратцеля», 1911
 «Барьерная граница бассейна средиземноморья и её бреши на севере как движущие силы истории», 1915
 «Пиратские берега Средиземного моря», 1916
 «Тексты украинского „Мира“: с картами», 1918
 «Античный маршрут в подножиях гор Северной Месопотамии», 1919
 «Географические факторы торговли зерном в античном Средиземноморье», 1921
 «Влияние географических условий на животноводство в античном Средиземноморье», 1922
 «Височные мысы античного Средиземноморья», 1927
 «Сельское хозяйство античного Средиземноморья», 1928
 «Сады удовольствий античного Средиземноморья», 1929
 «География Средиземноморья: её связь с античной историей», 1931

Примечания

Литература 
 Keighren, Innes M. «Bringing geography to the book: charting the reception of Influences of geographic environment.» Transactions of the Institute of British Geographers 31, no. 4 (2006): 525-40.
 Keighren, Innes M. Bringing geography to book: Ellen Semple and the reception of geographical knowledge. London: I.B. Tauris, 2010.
 «Semple, Ellen Churchill.» Notable American Women. Vol. 2, 4th ed., The Belknap Press of Harvard University Press, 1975
 worldcat.org Accessed August 27, 2007
 

Женщины-учёные
Географы США
Женщины-географы
Преподаватели Университета Кларка
Президенты Американской ассоциации географов
Выпускники Колледжа Вассара
Награждённые медалью Каллума